Rendufe peut désigner :
au Portugal :
Rendufe, paroisse civile de la municipalité d'Amares, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Rendufe, paroisse civile de la municipalité de Guimarães, située dans le district de Braga et la région Nord ;
Rendufe, paroisse civile de la municipalité de Ponte de Lima, située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord.